St-Andéol ist der Name mehrerer Kapellen in Frankreich:

 St-Andéol (Camaret-sur-Aigues) in Camaret-sur-Aigues, Département Vaucluse, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 St-Andéol (La Bâtie-Rolland) in La Bâtie-Rolland, Département Drôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 St-Andéol (Velorgues) in Velorgues, Gemeinde L’Isle-sur-la-Sorgue, Département Vaucluse, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur